Die 47. Ausgabe der WRC-Rallye-Weltmeisterschaft wurde vom 24. Januar bis zum 17. November 2019 ausgetragen. 2019 umfasste der Kalender 14 Rallyes, die Rallye Chile fand zum ersten Mal statt.

Teams und Fahrer

Änderungen zur Vorsaison 

Der amtierende Weltmeister der Saison 2018 Sébastien Ogier wechselte von M-Sport zu Citroen, außerdem wechselte der frühere Toyota Fahrer Esapekka Lappi ebenfalls zu Citroen. Citroen entschied sich nach dem Ausstieg des früheren Sponsors (Abu Dhabi) nur 2 Autos einzusetzen. Elfyn Evans und Teemu Suninen blieben M-Sport erhalten, nach dem Abgang von Sébastien Ogier übernahm Pontus Tidemand den 3. M-Sport Ford, zumindest für die ersten beiden Rallyes. Thierry Neuville und Andreas Mikkelsen blieben bei Hyundai, Sébastien Loeb und Dani Sordo teilten sich das dritte Auto. Toyota hielt an Ott Tänak und Jari-Matti Latvala fest, als dritter Fahrer war Kris Meeke unterwegs sein. Der Brite war im Jahr davor noch für Citroen unterwegs.

Kalender

Klassifikationen

Fahrerwertung WRC

Herstellerwertung

Fahrerwertung WRC2 Pro

Herstellerwertung

Fahrerwertung WRC2

Fahrerwertung JWRC 
Die Wertung der Junior WRC funktionierte etwas anders als die anderen Wertungen. Es wurde wie bei den anderen Wertungen das FIA Punktesystem angewandt, aber es gabjeweils einen Punkt pro gewonnener Etappe. Außerdem wurden bei der letzten Rallye doppelte Punkte vergeben.

Weblink 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

 
Motorsportsaison 2019